Йоа́нн Лемуан (; род. , Лион, Франция), также известный под псевдонимом Woodkid, — французский клипмейкер, графический дизайнер и автор-исполнитель.

Биография 
Йоанн Лемуан родился в городе Лион, Франция. Изучал иллюстрацию и анимацию в Emile Cohl School, которую окончил с отличием. Затем уехал в Лондон, где изучал шелкографию в колледже Swindon College. Вернувшись в Париж, некоторое время работал в графической компании H5, затем присоединился к команде режиссёра Люка Бессона и работал над его проектом «Артур и минипуты».

На творческий путь молодого человека в детстве направил его отец, а своими учителями Лемуан называет Вима Вендерса, Элиа Казана, Мишеля Гондри и Терренса Малика. Среди его режиссёрских работ клипы для таких исполнителей как Тейлор Свифт, Кэти Перри, Mystery Jets и Моби, а также короткометражные фильмы и рекламные ролики.

Свой дебютный сингл «Iron» он выпустил в марте 2011 года. В мае 2012 Йоанн выпустил второй сингл — «Run Boy Run», а позже, 18 марта 2013 года, вышел альбом «The Golden Age».

Личная жизнь 
Лемуан — открытый гей.

Дискография

Альбомы 
 Iron (2011) (EP)
 Run Boy Run — Remixes (2012) (EP)
 The Golden Age (2013)
 Desierto (2016)
 S16 (2020)

Синглы 
 «Iron» (2011)
 «Run Boy Run» (2012)
 «I Love You» (2013)
 «The Golden Age» (2013)
 «Goliath» (2020)

Клипы 
 «Iron» (2011)
 «Run Boy Run» (2012)
 «I Love You» (2013)
 «The Golden Age» (2014)
«Goliath» (2020)

Срежиссированные клипы

Награды 
 2009: Фестиваль рекламы «Каннские львы». «Tiji» — серебро в номинации Лучший фильм.
 2010: Фестиваль рекламы Eurobest. «Aides Graffiti» — бронза в номинации Лучший фильм.
 2010: Фестиваль рекламы «Каннские львы». «Aides Graffiti» — золото (2) в номинациях Лучший вирусный Фильм, Лучший веб-баннер, бронза (2) в номинациях Лучший вирусный фильм, Лучшая музыка.
 2012: UK Music Video Awards. «Born to Die» — победа в номинации Лучшее международное поп-видео. На эту же награду был номинирован другой срежиссированный им клип Ланы Дель Рей — «Blue Jeans».

Произвольная программа фигуриста Натана Чена, с которой он поставил мировой рекорд на Чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года, поставлена под композицию «Land Of All». Также эта песня стала саундтреком к фильму «Пустыня» (Desierto).

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами
Режиссёры видеоклипов Франции
Авторы-исполнители Франции
Поп-музыканты Франции